Childeberto puede referirse a los siguientes reyes merovingios:

 Childeberto I, rey de los francos en 511-558.
 Childeberto II, rey de Austrasia en 575-595.
 Childeberto el Adoptado, hijo de Grimoaldo, rey de Austrasia hacia 656-662.
 Childeberto III, llamado el Justo, rey de los francos en 695-711.